Wink  – software 
Wink  – gruppo musicale giapponese
Wink  – città statunitense nel Texas
Wink  – treno prodotto dalla Stadler Rail